L’Aliens Act de 1793, loi des étrangers est nom donné en Angleterre à toute loi relative à la police des étrangers. 

La 1 date de 1782. En 1793, lord Grenville fit rendre une loi qui mettait les réfugiés étrangers sous la surveillance de la police et permettait au besoin de les expulser. Renouvelée en 1802, 1816 et 1818, cette loi a été rarement appliquée. Un cas remarquable de son application, cependant, concerne Talleyrand qui, en exil à Londres, est expulsé d'Angleterre fin  par le roi , en vertu de l’Aliens Act.

Source

Références 

1793 en droit
Droit en Angleterre